El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2014 va ser la divuitena, i última, cursa de la temporada 2014 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 8 al 9 de novembre de 2014.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències 

 

Comunitat Valenciana
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme